Па́рсонс () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Алан Парсонс (;  1948) — британський гітарист.
 Бетті Парсонс (; 1900—1982) — американська художниця, скульптор, галерист, арт-дилер і колекціонер.
 Вільям Парсонс, третій лорд Росс (; 1800—1867) — ірландський астроном, член (від 1831) і президент (1849—1854) Лондонського королівського товариства, член Королівського астрономічного товариства (з 1824).
 Джим Парсонс (;  1973) — американський актор.
 Джон Вайтсайд Парсонс (; 1914—1952) — інженер, хімік, підприємець, винахідник.
 Домінік Парсонс (;  1987) — британський скелетоніст.
 Естель Парсонс (;  1927) — американська актриса, режисер театру. Володарка премії «Оскар» (1968).
 Лаєм Парсонс (;  1977) — канадський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Лоренс Парсонс, четвертий ерл Росс (; 1840—1908) — ірландський астроном, член і віце-президент Лондонського королівського товариства
 Талкотт Парсонс (; 1902—1979) — американський соціолог-класик.
 Торренс Парсонс (; 1941—1987) — американський математик.
 Френсіс Теодора Парсонс (; 1861—1952) — американська вчена, ботанік, натураліст.
 Чарлз Алджернон Парсонс (; 1854—1931) — англійський інженер, промисловець, винахідник багатоступінчастої реактивної парової турбіни.

Топонім 

 Парсонс — місто, штат Канзас
 Парсонс — місто, штат Теннессі
 Парсонс — місто, штат Західна Вірджинія

Англійські прізвища